Gornji Kraljevec (Hrašćina), een plaats in de Kroatische gemeente Hrašćina
 Gornji Kraljevec (Vratišinec), een plaats in de Kroatische gemeente Vratišinec